Civitella è un toponimo che può fare riferimento alle seguenti località:

 Comuni
 Civitella Alfedena – comune italiano in provincia dell'Aquila.
 Civitella Casanova – comune italiano in provincia di Pescara.
 Civitella d'Agliano – comune italiano in provincia di Viterbo.
 Civitella del Tronto – comune italiano in provincia di Teramo.
 Civitella di Romagna – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena.
 Civitella in Val di Chiana – comune italiano in provincia di Arezzo.
 Civitella Messer Raimondo – comune italiano in provincia di Chieti.
 Civitella Paganico – comune italiano in provincia di Grosseto.
 Civitella Roveto – comune italiano in provincia dell'Aquila.
 Civitella San Paolo – comune italiano in provincia di Roma.
 Moio della Civitella – comune italiano in provincia di Salerno.

 Frazioni
 Civitella – frazione di Cantalice in provincia di Rieti
 Ponte Civitella, frazione del comune di Borgorose in provincia di Rieti
 Civitella – l'unica frazione di Licenza in provincia di Roma
 Civitella – frazione di Marzano Appio in provincia di Caserta.
 Civitella Benazzone – frazione di Perugia.
 Civitella Cesi – l'unica frazione di Blera in provincia di Viterbo.
 Civitella d'Arna – frazione di Perugia.
 Civitella dei Conti – frazione di San Venanzo in provincia di Terni.
 Civitella di Nesce – frazione di Pescorocchiano in provincia di Rieti.
 Civitella Licinio – frazione di Cusano Mutri in provincia di Benevento.
 Civitella Marittima – frazione di Civitella Paganico in provincia di Grosseto.

 Siti archeologici
 Poggio Civitella   – sito archeologico  etrusco della Val d'Orcia, presso Montalcino
 Acropoli La Civitella – sito archeologico di Chieti.
 Altro
 Civitella – fino al 1881 nome di Bellegra nel Lazio.
 Monte Civitella – rilievo del Monte Amiata in Toscana.
 Quartiere Civitella – quartiere di Marino in provincia di Roma.
 Stadio della Civitella – ex stadio del Chieti Calcio.

Pagine correlate 

 Monte Civitella (disambigua)